Робе́р () — французские имя и фамилия.

Фамилия 
 Робер, Александр Николаевич (1819—1880) — русский педагог.
 Робер, Ален (род. 1962) — французский скалолаз и покоритель небоскрёбов по прозвищу Человек-паук.
 Робер, Алис (1906—1985) — бельгийская актриса кино.
 Робер, Анри (1899—1987) — французский парфюмер, создатель несколько легендарных ароматов.
 Робер, Антуанетта Анриетта Клеманс (1797—1872) — французская писательница, драматург и поэтесса. 
 Робер, Жан-Марк (1954—2013) — французский писатель, критик и сценарист.
 Робер, Жюльен (род. 1974) — французский биатлонист, чемпион мира, дважды призёр Олимпийских игр.
 Робер, Ив (1920—2002) — французский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
  (род. 1964) — французский футболист.
 Робер, Лоран (род. 1975) — французский футболист.
 Робер, Луи (1904—1985) — французский эллинист историк и археолог, эпиграфист и спец. по нумизматике.
 Робер, Луи-Леопольд (1794—1835) — швейцарский художник.
 Робер, Луи-Эжен (Louis Eugène Robert, 1806—1879) — французский врач и натуралист.
 Робер, Макс (1920—2002) — французский бобслеист, чемпион мира, бронзовый призёр Олимпиады 1998 года.
 Робер, Поль (; 1867—1934) — швейцарский актёр и художник-карикатурист.
 
 Робер, Рене — французский кёрлингист.
 Робер, Сезар Альфонс (Robert, César Alphonse; 1801—1862) — французский хирург.
 Робер, Стефан (род. 1980) — французский теннисист, финалист турнира ATP 2010 года.
 Робер, Юбер (1733—1808) — французский пейзажист, прославившийся изображением античных руин.
 Робер-Мишон, Мелина (род. 1979) — французская метательница диска.
 Робер-Уден, Жан Эжен (1805—1871) — французский иллюзионист.

Двойная фамилия 
 Робер-Флёри, Жозеф Николя (1797—1890) — французский художник.
 Робер-Флёри, Тони (1837—1911) — французский художник.

Псевдоним 
 Робер (род. 1964) — сценическое имя французской певицы Мириам Руле.
 Адриан Робер (1822—1869) — псевдоним французского писателя Шарля Бассе́.

Имя 
 Робер Реймсский
 Робер I д'Алансон (ум. 1217) — граф Алансона с 1191 года из династии Монгомери-Беллем.
 Робер де Борон
 Робер де Клари
 Робер де Ламанон
 Робер де Сорбон
 Робер из Блуа — французский трувер второй половины XIII века.
 Робер Фориссон Аткен — отрицатель Холокоста.

См. также 
 
 Робер — соус французской кухни
 Робер и Робер
 Робер Лебель Трофи

Примечания